Bergsängstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergsängstjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (19,6 ha)
Bergsängstjärnen, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn